Верду (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уржель. Занимает площадь 35,8 км². Население — 1005 человек (на 2010 год).

Музей кукол и автоматов (каталан. Museu de Joguets i Autòmats) в Верду (Льейда), 100 км на запад от Барселоны — испанский музей, выставляющий более тысячи объектов. Примечателен ещё и тем, что размещается в здании оригинальной архитектуры, является новой достопримечательностью Каталонии.
Музей возник в 2004 году из коллекции Манель Майораль. Выставка занимает три этажа общей площадью свыше 2000 квадратных метров. В экспозицию входят игры и игрушки, столы для настольного футбола, плакаты, скутеры и много другое.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Castillo de Verdú 
 Datos estadísticos 

Муниципалитеты Льейды